«Плю́шевый деса́нт» — акция протеста против нарушений свободы слова в Республике Беларусь, проведённая гражданами Швеции 4 июля 2012 года и выразившаяся в сбрасывании с самолёта  на маленьких парашютах над городами Минск и Ивенец игрушечных плюшевых мишек  с прикреплёнными к ним табличками, снабжёнными надписями.

Ход акции 
Утром 4 июля 2012 года с литовского аэродрома Поцюнай (Пренайский район) вылетел лёгкомоторный самолёт Jodel, управляемый шведами Томасом Мазетти (40 лет) и Ханной-Линой Фрей (22 года). Поскольку аэродром находится в неуправляемом воздушном пространстве (на нём нет служб, контролирующих полёты, либо дежурного, отмечающего взлёт-посадку), то вылет прошел незамеченным. Перед тем самолёт простоял на аэродроме три дня.

Около 5 часов 57 минут, на 49-й минуте полёта, самолёт незаконно пересёк, вероятно, в районе «Девянишского выступа» Шальчининкского района, границу с Белоруссией (вблизи деревни Барановичи Ивьевского района Гродненской области). Двигаясь на малой высоте (примерно 300—500 метров), он пролетел над деревней Бакшты и городом Ивенец. Достигнув окраин Минска (со стороны ТЭЦ-4), пилоты сбросили мягкие игрушки (небольших плюшевых медведей) с прикрепленными к ним листками, на которых было написано на английском и белорусском языках: «We support the Belarusian struggle for free speech» и «FREE SPEECH NOW» (сбрасывание производилось также над Ивенцом, всего  879 штук.)

Затем самолёт возвратился на тот же аэродром, весь полёт занял около полутора часов. 
Кроме Томаса и Ханна-Лине, были задействованы ещё два человека на земле: один в Белоруссии (Пер Кромвелл, он снимал акцию с земли и разместил видео в Сети, а также должен был забрать коллег в случае, если бы самолету пришлось совершить посадку) и один в Швеции.

Акция была проведена от имени и на средства шведской рекламной фирмы Studio Total, соучредителем которой является Томас Мазетти, в поддержку известного белорусского оппозиционного интернет-сайта «Хартия-97». Агентство Studio Total взяло на себя ответственность за эту акцию, заявив, что таким образом хотело привлечь внимание к ситуации с правами человека в Белоруссии. В агентстве подчеркнули, что организовали полет по своей инициативе и не привлекали к организации этого мероприятия белорусских граждан (чтобы не подвергать их опасности).
По словам участников, целью акции было выставить президента Белоруссии Александра Лукашенко в смешном виде и тем самым приблизить конец его правления.

Томас Мазетти рассказал, что запланировал акцию год назад. «Мы читали статьи о Белоруссии — все началось с этого. А потом кто-то нам рассказал об оппозиционной политике или, скажем так, скорее о журналисте, который был (возможно) убит. Скорее всего, речь идет о журналисте и редакторе «Хартии-97» Олеге Бебенине, который был обнаружен повешенным на своей даче 3 сентября 2010 года. И мы знаем, что Белоруссия — так близко от Швеции. Мне показалось, что этот способ, который избрали для того, чтобы заставить людей Белоруссии молчать, очень опасен и плох. «Убивать людей, чтобы заставить других бояться, — плохо», — сказал Мазетти.

Сразу после публикации видеоматериалов полёта Министерство охраны края (Литвы) заявило, что ВВС страны не зафиксировали пересечение литовско-белорусской границы (хотя они и «наблюдали полёт в пограничной зоне с нарушением процедур»); белорусские власти также отрицали как факт «десанта», так и факт вторжения в белорусское воздушное пространство. Министерство обороны Белоруссии заявило: «За истекшие сутки нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве не было. Все маршруты перелетов воздушных судов отслежены» и «Это была 100-процентная провокация против Беларуси при поддержке иностранных спецслужб. Наши средства ВВС и ПВО не подтвердили нарушения воздушного пространства неизвестным самолетом» (командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Дмитрий Пахмелкин); в журнале «Военно-политическое обозрение» было сказано: «„Плюшевый десант“ — не важно, был он или нет — является провокацией иностранных спецслужб, свою роль в которой сыграла и Литва». 
Также Минобороны Белоруссии провело анализ опубликованных в Интернете видеозаписей и в официальном сообщении ведомства заявило, что это фальшивка: «Эксперты выявили грубую работу с элементами визуальной фальсификации, что свидетельствует об очевидно провокационном характере данной информации».

То, что несанкционированный полёт все же состоялся, Лукашенко признал лишь 26 июля.

Реакция 
15 июля КГБ Белоруссии задержал (о чём было объявлено лишь 7 августа) главного редактора сайта Belarusian News Photos фотографа Антона Суряпина (который первым опубликовал на своем сайте фото медвежат) и риэлтора Сергея Башаримова (к нему обращались по поводу аренды жилья на короткий срок легально въехавшие в Белоруссию шведы, с земли наблюдавшие за результативностью «плюшевого десанта»), по обвинению в «пособничестве незаконному пересечению государственной границы».

2 августа представители белорусской оппозиции провели возле здания Оперного театра в Минске акцию солидарности с ними — выставили плюшевых медведей, одетых в полосатые тельняшки, и плакаты с требованием освободить задержанных.

После того как на сайте Change.org  появилась петиция с требованием освободить Антона Суряпина и Сергея Башаримова, доступ к этому сайту в Белоруссии был на некоторое время закрыт.

17 августа Суряпин и Башаримов были освобождены под подписку о невыезде.

Затем, 31 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии Дмитрия Пахмелкина и председателя Госпогранкомитета Игоря Рачковского за «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь». О неполном служебном соответствии были предупреждены министр обороны Юрий Жадобин и начальник Генерального штаба Вооружённых сил Петр Тихоновский. Был объявлен выговор госсекретарю Совета безопасности Леониду Мальцеву и председателю Комитета государственной безопасности Вадиму Зайцеву. Александр Лукашенко заявил: «Любой, кто решится незаконно пересечь государственную границу, должен быть остановлен. Любыми средствами. В том числе и с помощью оружия. Пограничники должны защищать свою родину».

3 августа стало известно, что белорусские власти отказались продлить аккредитацию послу Швеции Стефану Эрикссону (по обвинению в сотрудничестве с внутренней оппозицией), фактически выдворив его из страны. А ещё через несколько дней, 8 августа, белорусский МИД объявил, что белорусское посольство из Швеции будет отозвано в полном составе (сотрудникам шведского посольства, соответственно, пришлось покинуть Белоруссию), хотя министр иностранных дел Швеции Карл Бильд заявил, что шведские власти никак не связаны и никоим образом не санкционировали данную акцию.

КГБ Белоруссии предложил Томасу Мазетти и Ханне-Лине Фрей добровольно приехать в Белоруссию для дачи показаний в качестве подозреваемых и проведения очных ставок, на что был получен отказ.

Акция также вызвала осложнение в белорусско-литовских отношениях — президент Белоруссии потребовал у Литвы объяснений по поводу нарушения границы.

14 августа Генпрокуратура Литвы сообщила, что начато досудебное расследование по поводу незаконного пересечения границы и нарушения правил международных полётов.

Глава МИД Литвы А. Ажубалис сообщил, что литовские и шведские правоохранительные органы ведут совместное расследование. Президент Литвы заявила, что как только дело о пересечении границы Литвы будет доведено до конца, «информация в полном объёме будет предоставлена литовской общественности и шведским правоохранительным органам». Также литовские прокуроры не спешили принять решение, удовлетворять ли просьбу Белоруссии об оказании ей правовой помощи в расследовании (это было вызвано опасениями повторения «дела Беляцкого» 2011 года). В январе 2013 года министерство юстиции Литвы направило Швеции просьбу перенять уголовное преследование в связи с незаконным пересечением границы, совершенным шведскими гражданами.

В конце 2012 года организаторы «плюшевого десанта» были удостоены международной рекламной премии Erica Award в номинации «Public Relations».

В январе 2013 года Ханна Фрей, Томаз Мазетти и Пер Кромвелл получили премию «Хартии’97» в области защиты прав человека. Награждение прошло в шведском городе Мальмё, где с участниками акции встретилась редактор «Хартии’97». Было отмечено, что шведские пилоты стали первыми иностранцами, получившими такую премию «за мужество, проявленное в борьбе за права человека в Белоруссии».

Расследование незаконного пересечения границы проводилось органами Государственного следственного комитета Республики Беларусь. Согласно его результатам, при пересечении границы самолёт был обнаружен находившимся на границе пограничным нарядом. О данном происшествии наряд доложил дежурному по пограничному посту «Субботники», входившему в состав наряда по охране государственной границы на данном участке. Однако дежурный, в нарушение установленного порядка, по собственной небрежности не передал принятое донесение о наблюдении над государственной границей воздушной цели — летательного аппарата — в подразделение ВВС и войск ПВО и вышестоящему дежурному пограничного отряда. Он был признан виновным по ч.2 ст.453 (Нарушение правил несения пограничной службы) УК Белоруссии и приговорён к двум годам лишения свободы.

28 июня 2013 года КГБ Беларуси завершил расследование уголовного дела о несанкционированном пересечении в 2012 году государственной границы республики шведским самолётом. Уголовное преследование в отношении белорусских граждан Антона Суряпина и Сергея Башаримова было прекращено.

В декабре 2015 года Антон Суряпин подал исковое заявление в суд Московского района Минска о возмещении морального вреда. 2 марта 2016 года суд Московского района принял решение возместить журналисту моральный ущерб в размере 8 миллионов рублей.

См. также 
 Белорусско-шведские отношения 
 Руст, Матиас

Ссылки 
 Страница об акции на сайте фирмы Studio Total
 Шведы опубликовали 90-минутное видео полета медведей над Беларусью  // Telegraf.by
 лента новостей о «плюшевом десанте»  на Webground.su
 Лукашенко собирается расстрелять новый «плюшевый десант»  // Вести.ru
 Плюшевый десант обставил генералов  // Утро.ru, 31 июля 2012
 Шведский пилот Томас Мазетти: Диктатор неадекватен  // charter97.org, 7 авг 2012
 Обвинение Суряпина и Башаримова — это вопиющий случай беззакония  // charter97.org, 8 авг 2012
 Конец "плюшевого" противостояния: в Швецию прибыл белорусский дипломат. Беларусь возобновила дипломатическое присутствие в Швеции // ноябрь 2016

Примечания 

2012 год в Белоруссии
Акции протеста в Белоруссии
Июль 2012 года
Права человека в Белоруссии
События 4 июля
Международные политические скандалы
Президентство Александра Лукашенко
История Минска
Ивенец
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании